Свинарчук Євген Григорович (1941) — український дипломат
 Свинарчук Олег Володимирович (1970) — український підприємець. У 2014 змінив прізвище на Гладковський.
 Свинарчук Агнеса Володимирівна (1941) — українська театральна актриса і педагог, народна артистка України.
Українські прізвища
Прізвища на -ук